UOS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile Franklin County di Sewanee (Tennessee) (Stati Uniti d'America)